Sardanápalo puede referirse a:
 Sardanápalo, personaje pseudohistorico.
 Sardanápalo, tragedia de Lord Byron.
 Sardanápalo, opera de Otto Bach.
 Sardanápalo, opera de Giulio Alary.
 Sardanápalo, cantata de Hector Berlioz.
 Sardanápalo, escultura de Henry Weekes.
 Sardanápalo, opera de Victorin de Joncières.
 Sardanápalo, opera inacabada de Franz Liszt.
 Sardanápalo, opera de Christian Ludwig Boxberg.
 Sardanápalo, opera de Victor-Alphonse Duvernoy.
 Sardanápalo, obertura de Benjamin Wilhelm Mayer.
 Sardanápalo, opera de Giovanni Domenico Freschi.
 Sardanápalo, opera de Alexander Sergeievitch Famintzin.